'' Основные статьи: Список островов по площади, 
Данный список островов, сортированных по площади, включает в себя все острова, принадлежащие США, с площадью более 200 км², включая неинкорпорированные территории.

Острова с площадью более 1000 км²

Острова с площадью от 200 до 1000 км²

Примечания